Лос-Монтес ()  — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Гранада в составе автономного сообщества Андалусия.

Муниципалитеты 

 Аламедилья
 Аликун-де-Ортега
 Беналуа-де-лас-Вильяс
 Кампотехар
 Коломера
 Деесас-де-Гвадикс
 Дейфонтес
 Гобернадор
 Гвадаортуна
 Иснальос
 Моклин
 Монтехикар
 Монтильяна
 Морелабор
 Педро-Мартинес
 Пиньяр
 Торре-Кардела
 Вильянуэва-де-лас-Торрес

Районы Гранады